Juan Guerrero puede referirse a:

Juan Guerrero Ruiz (1893-1955), editor español;
Juan Guerrero Zamora (1927-2002), escritor español;
Juan Guerrero Sánchez (1936-1970), cineasta mexicano;
Juan Antonio Guerrero de la Cruz (1967-), beisbolista dominicano;
Juan Antonio Guerrero Rodríguez Juan Profundo (1978-), productor musical español.